A 2005-ös US Open női versenyét a belga Kim Clijsters nyerte, aki a döntőben két szettben diadalmaskodott a francia Mary Pierce ellen.

Kiemeltek 

  Marija Sarapova (Elődöntős)
  Lindsay Davenport (Negyeddöntős)
  Amélie Mauresmo (Negyeddöntős)
  Kim Clijsters (Bajnok)
  Szvetlana Kuznyecova (Első kör)
  Jelena Gyementyjeva (Elődöntős)
  Justine Henin (Negyedik kör)
  Serena Williams (Negyedik kör)
  Nagyja Petrova (Negyeddöntős)
  Venus Williams (Negyeddöntős)
  Patty Schnyder (Negyedik kör)
  Mary Pierce (Döntős)
  Anasztaszija Miszkina (Harmadik kör)
  Alicia Molik (Első kör)
  Nathalie Dechy (Negyedik kör)
 –
  Jelena Janković (Harmadik kör)

 Ana Ivanović (Második kör)
 Jelena Lihovceva (Negyedik kör)
 Daniela Hantuchová (Harmadik kör)
 Gyinara Szafina (Első kör)
 Silvia Farina Elia (Első kör)
 Tatiana Golovin (Harmadik kör)
 Shinobu Asagoe (Harmadik kör)
 Francesca Schiavone (Harmadik kör)
 Nicole Vaidišová (Negyedik kör)
 Gisela Dulko (Második kör)
 Flavia Pennetta (Első kör)
 Anna Csakvetadze (Harmadik kör)
 Szugijama Ai (Harmadik kör)
 Anna-Lena Grönefeld (Harmadik kör)
 Anabel Medina Garrigues (Harmadik kör)
 Vera Dusevina (Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források
 
 Főtábla és selejtező eredményei

N1